Christian Rune Bäckman, švedski hokejist, * 28. april 1980, Alingsås, Švedska.

Bäckman je v švedski ligi vseskozi igral za klub Västra Frölunda, za katerega je v prvi švedski ligi skupno odigral 480 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 51 golov in 103 podaje, ter 75 tekem končnice, na katerih je dosegel pet golov in devetnajst podaj. V sezoni 2004/05 je s klubom osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1998 je bil kot skupno 24. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, s katerim je debitiral v ligi NHL v sezoni 2002/03. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba New York Rangers in Columbus Blue Jackets, je skupno odigral 301 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 23 golov in 56 podaj, ter trinajst tekem končnice, na katerih je dosegel dve podaji.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil naslov olimpijskega prvaka, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Na svetovnih prvenstvih je odigral 27 tekem ter dosegel dva gola in šest podaj.

Pregled kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
| 26
| 2
| 5
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska U18 liga
| 97/98
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska ml. liga
| 97/98
|
| 28
| 5
| 14
| 19
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska ml. liga
| 98/99
|
| 9
| 0
| 4
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 49
| 0
| 4
| 4
| -6
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska ml. liga
| 99/00
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 99/00
|
| 27
| 1
| 0
| 1
| -5
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Gislaveds SK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 21
| 5
| 2
| 7
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 1
| 10
| 11
| -6
| 32
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 44
| 7
| 4
| 11
| +10
| 38
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| +2
| 8
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 02/03
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 02/03
|
| 72
| 8
| 19
| 27
| -2
| 66
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 5
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 03/04
|
| 33
| 5
| 4
| 9
| -6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 03/04
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 4
| 15
| 19
| +29
| 40
|
| 14
| 2
| 7
| 9
| +17
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 05/06
|
| 52
| 6
| 12
| 18
| -15
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 06/07
|
| 61
| 7
| 11
| 18
| +13
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 07/08
|
| 45
| 1
| 9
| 10
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 07/08
|
| 18
| 2
| 6
| 8
| +2
| 20
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +3
| 12
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 08/09
|
| 56
| 2
| 5
| 7
| +5
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 09/10
|
| 47
| 10
| 18
| 28
| +11
| 46
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -5
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 21
| 4
| 13
| 17
| -1
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 11/12
|
| 55
| 11
| 16
| 27
| +7
| 48
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 12/13
|
| 54
| 7
| 15
| 22
| -4
| 36
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -1
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 13/14
|
| 50
| 2
| 5
| 7
| +4
| 36
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 14/15
|
| 33
| 4
| 3
| 7
| +3
| 16
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| -1
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 967
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" | 315
| bgcolor="#7FFF00" | +54
| bgcolor="#7FFF00" | 650
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 55
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Gislaveds SK
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Columbus Blue Jackets